

Geografia

Austria 
 Münster – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Niemcy 
 Münster – okręg administracyjny Stuttgartu
 Münster – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Münster – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Münster – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Münster – rejencja w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Szwajcaria 
 Münster – miejscowość w gminie Goms, w okręgu Goms, w kantonie Valais
 Münster – niemiecka nazwa miasta Moutier 
 Münster – dawna nazwa gminy Beromünster
 Münster – dawna nazwa miejscowości Müstair

Osoby 
 Sebastian Münster – niemiecki hebraista

Inne 
 Biskupstwo Münsteru

Zobacz też 
 Bad Münster am Stein-Ebernburg
 Munster
 Münsterland
 Münstertal
 Münster-Sarmsheim
 Preußen Münster
 USC Münster